Блато (болг. Блато) — село в Кюстендильській області Болгарії.
 Блато (Требнє), Блато (словен. Blato) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Блато (Словенське Коніце), Блато (словен. Blato) — поселення в общині Словенське Коніце, Савинський регіон, Словенія.
 Споднє Блато (словен. Spodnje Blato) — поселення в общині Гросуплє, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Горенє Блато (словен. Gorenje Blato) — поселення в общині Шкофліца, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 ГЕС Мостарско Блато — гідроелектростанція в Герцеговині (південний схід Боснії і Герцеговини).
 Хутово-Блато (босн. Hutovo Blato) — природний та орнітологічний заповідник у Боснії та Герцеговині.